
Termin -{AUA}- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 Američka urološka asocijacija